San Cataldo, szicíliai község
Templomok
San Cataldo, palermói templom
San Cataldo, tarantói főszékesegyház